De Autoroute du soleil is een drukke noord-zuidroute in Frankrijk die loopt van Parijs naar Marseille. De route die geheel uit autosnelwegen bestaat kan in twee delen worden opgedeeld (van noord naar zuid):

Traject Parijs - Beaune - Lyon (A6)	
Traject Lyon - Orange - Marseille (A7)	

Op zwarte zaterdag staan er op de route veel files gedurende vele uren.

Route
Weg in Frankrijk